L'Homme qui en savait trop est un recueil de nouvelles de G. K. Chesterton (1922)

 L'Homme qui en savait trop (The Man Who Knew Too Much) est le titre de deux films réalisés par Alfred Hitchcock en 1934 puis en 1956 :
L'Homme qui en savait trop, film britannique de 1934, avec Leslie Banks
L'Homme qui en savait trop, film américain de 1956, remake du précédent, avec James Stewart et Doris Day

 L'Homme qui en savait trop est un roman de science fiction de Laurent Alexandre et David Angevin sur la vie de Alan Turing (2015).